Patinatiopsis är ett släkte av mångfotingar. Patinatiopsis ingår i familjen Odontopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Patinatiopsis